Чужая жена и муж под кроватью:

 «Чужая жена и муж под кроватью» — рассказ Ф. М. Достоевского.
 «Чужая жена и муж под кроватью» — фильм по рассказу Ф. М. Достоевского.